Зубатов — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 Зубатов, Сергей Васильевич (1864—1917) — выдающийся деятель политического сыска Российской империи.
 Зубатова, Александра Николаевна (? - ок. 1925) — жена С.В. Зубатова, содержательница частной библиотеки.
 Зубатовы — русский дворянский род.